

Astronomia 
 Yat – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 YAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlawapiskat, Ontario (Canada)

Geografia 
 Symonds Yat – villaggio dell'Inghilterra sud-occidentale

Persone 
 Moy Yat (1938-2001) – artista marziale cinese, pittore, creatore di sigillo, insegnante e autore
 Yun Yat – ministro dell'Informazione della Kampuchea
 Arseniy Yatsenyuk, soprannominato "Yats" – politico, economista e avvocato ucraino